Reischel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Reischel (1858–1932), deutscher Pädagoge und Siedlungsgeograph
 Jarelle Reischel (* 1992), deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Reischl